Adamów – comune del Distretto di Łuków
 Adamów – comune del Distretto di Zamość